Арде́нны ():

 Арденны — горная система в Бельгии, Люксембурге и Франции.
 Арденны — департамент на северо-востоке Франции.
 Шампань — Арденны — регион на северо-востоке Франции.

См. также:
 Арденский дом — династия средневековых феодалов.
 Арденнский лес — край лесов на территории нынешних Бельгии, Люксембурга и Франции.